Shake It Up: Dance Dance est la première bande originale de la série télévisée Shake It Up sortie en 2012. Elle se classe 22 au Billboard 200.

L'album est sorti le  aux États-Unis sous le nom Shake It Up: Break it Down.
Deux singles de l'album sont sortis : Shake It Up interprété par Selena Gomez et Watch Me interprété par Bella Thorne et Zendaya.

Liste des titres 
Shake It Up (Selena Gomez) 
Breakout (Margaret Durant) 
Not Too Young (Chris Trousdale et Nevermind)
School's Out (Kyra Christiaan)
Watch Me (Margaret Durante)
All The Way Up (Alana de Fonseca)
We Right Here (Drew Ryan Scott)
Dance For Life (Adam Hicks et Drew Seeley)
Twist My Hips (Tim James et Nevermind)
Roll The Dice (Marlene Strand)
Just Wanna Dance (Geraldo Sandell and Ricky)
Our Generation (Sibel Redzep)
All Electric (Nevermind et Anna Margaret)
Watch Me (Bella Thorne et Zendaya)

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2012
Bande originale de série télévisée